Rauschenberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Stadt und Ortsteile:
 Rauschenberg, Stadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Rauschenberg (Dachsbach), Ortsteil des Marktes Dachsbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rauschenberg (Faulenrost), Ortsteil der Gemeinde Faulenrost, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Rauschenberg (Teuschnitz), Ortsteil der Stadt Teuschnitz, Landkreis Kronach, Bayern

Berge (sortiert nach Höhe):
 Rauschenberg (Münchberger Hochfläche) (627 m), auf der Münchberger Hochfläche nahe Volkmannsgrün (Schauenstein), Landkreis Hof, Bayern
 Rauschenberg (Fuldaer Becken) (471,3 m), im Fuldaer Becken bei Petersberg, Landkreis Fulda, Hessen
 Alter Rauschenberg (376,0 m), im Burgwald bei Schwabendorf (Rauschenberg), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Burgen und Schlösser:
 Burg Rauschenberg (Hessen), Burgruine bei Rauschenberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Burg Rauschenberg oder Rauschenburg, Burgruine bei Mermuth, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Burgstall Rauschenberg oder Motte Haidenschloss, abgegangene Burg bei Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Altes und Neues Schloss Rauschenberg in Rauschenberg (Dachsbach), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Staatsforst:
 Staatsforst Rauschenberg, im Burgwald bei Rauschenberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Rauschenberg ist ein Familienname:
 Johann von Rauschenberg, deutscher Heerführer, Kommandant von Jülich 1610
 Friedrich Wilhelm Rauschenberg (1853–1935), deutscher Architekt
 Reinhard Rauschenberg (1879–1953), deutscher Politiker
 Robert Rauschenberg (1925–2008), US-amerikanischer Künstler der Pop-Art

Siehe auch:
 Rauschberg
 Rauschenberger
 Rauschenburg